El Torneo de Relevos Increíbles fue un torneo de lucha libre profesional realizado en la Arena Puebla y organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la cual se formaron equipos conformados por un luchador rudo y un técnico, particularmente que tienen una rivalidad entre sí. Este torneo es similar al Torneo Nacional de Parejas Increíbles, el cual se realiza anualmente desde el 2010 en la Arena México.

Resultados

Referencias

Véase también

Enlaces externos 
Sitio Oficial del CMLL

Relevos Increibles